Okręty US Navy o nazwie USS "Comstock":
 Pierwszy  został zwodowany w 1945.
 Drugi  jest okrętem desantowym typu Whidbey Island. Obecnie w służbie.

Comstock